Поспе́лов, Васи́лий Петро́вич:
 Поспелов, Василий Петрович (1699—?) — барон, шталмейстер при дворе Императрицы Анны Иоанновны, любимый денщик Петра Великого.
 Поспелов, Василий Петрович (более известен под фамилией Петров; 1736—1799) — русский поэт и переводчик.